Храпуново — название населённых пунктов:

Россия 
 Храпуново — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Храпуново — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Храпуново — железнодорожная станция Горьковского направления МЖД в посёлке имени Воровского Ногинского района Московской области на участке Москва — Владимир.